Slovo Castillo může znamenat:

příjmení
 Sergio Badilla Castillo (* 1947) – chilský básník a spisovatel
 Bernal Díaz del Castillo (1496–1584) – španělský voják a kronikář
 Joey Castillo (* 1966) – americký bubeník
 Nicolás Castillo (* 1993) – chilský fotbalista
 Pedro Castillo (* 1969) – peruánský učitel, odborový předák a politik, 63. prezident Peru
 Randy Castillo (1950–2002) – americký bubeník
 Yalennis Castillová (* 1986) – kubánská judistka
 Nabor Castillo (* 1990) – mexický zápasník – judista

fikce
 Richard Castillo – postava ze seriálu Star Trek: Nová generace

zeměpis
 Castillo (město) – město v Dominikánské republice

galerie
 Castillo/Corrales – galerie současného umění v Paříži

Související články 
 Castell
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Castillo“

Rozcestníky - příjmení